Jüdisches Kriegerdenkmal steht für:

 Jüdisches Kriegerdenkmal (Aub)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Bonn)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Diespeck)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Eppingen)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Fürth)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Kleinbardorf)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Ludwigsburg)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Marktbreit)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Rödelsee)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Wien)
 Jüdisches Kriegerdenkmal (Worms)